Tacke bezeichnet:

 Tacke Windtechnik, ehemaliger Windkraftanlagenhersteller, heute Teil von GE Wind Energy

Tacke ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Tacke (* 1953), deutscher Journalist
 Alfred Tacke (* 1951), deutscher Politiker (SPD) und Manager
 Andreas Tacke (* 1954), deutscher Kunsthistoriker
 Bernhard Tacke (1907–1994), deutscher Gewerkschafter
 Bruno Tacke (1861–1942), deutscher Moorforscher und Bodenkundler
 Charlotte Tacke (* 1961), deutsche Historikerin
 Doris Tacke (* 1960), deutsche Pflegewissenschaftlerin
 Eberhard Tacke (1910–1977), Historiker, Geograph, Papier- und Glasgeschichtsforscher
 Felix Tacke (* 1985), deutscher Romanist
 Franz Tacke (1927–2011), deutscher Ingenieur und Unternehmer, Gründer der Tacke Windtechnik GmbH
 Gerd Tacke (1906–1997), Vorstandsvorsitzender der Siemens AG
 Karl H. W. Tacke (1910–2008), deutscher Unternehmer
 Lucas Tacke, siehe Lukas Taccius (1552–1612), deutscher Lehrer und Rektor der Greifswalder Ratsschule
 Ludwig Tacke (1823–1899), deutscher Historienmaler
 Otto Tacke, siehe Otto Tachenius (1610–1680), deutscher Chemiker und Arzt
 Otto Tacke (Pädagoge) (1887?–1960), deutscher Erziehungswissenschaftler und Reformpädagoge
 Sabine Tacke (* 1964), deutsche Tierärztin, Anästhesiologin und Hochschullehrerin
 Sarah Tacke (* 1982), deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin
 Veronika Tacke (* 1961), deutsche Soziologin
 Walter Tacke (1926–2017), deutscher Meinungsforscher
 Wilhelm Tacke (* 1938), deutscher Pädagoge, Historiker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Tacquet
 Take